La Clusa (Alts Alps), antic municipi francès, que pertany al municipi del Devolui, al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Clusa (Cuneo), municipi a la regió del Piemont (Itàlia)
 La Clusa d'Amunt, de Dalt o la Clusa Alta, poble de la comuna vallespirenca de les Cluses, a la Catalunya del Nord
 La Clusa d'Avall, de Baix, o la Clusa Baixa, poble de la comuna vallespirenca de les Cluses, a la Catalunya del Nord
 La Clusa del Mig, poble de la comuna vallespirenca de les Cluses, a la Catalunya del Nord
 Castell de la Clusa, conjunt de vestigis històrics del terme comunal de les Cluses (el Vallespir)
 Masia de Sant Romà de la Clusa, edifici del municipi de Castell de l'Areny (Berguedà)
 Molí de la Clusa, edifici al terme municipal de Castell de l'Areny (el Berguedà) 
 Roc de la Clusa, muntanya entre els municipis de Castell de l'Areny i de la Nou de Berguedà (el Berguedà) 
 Sant Romà de la Clusa, antic poble i parròquia, que en l'actualitat està integrat en el municipi de Castell de l'Areny, al Berguedà
 Santa Maria de la Clusa, església parroquial a la comuna nord-catalana de les Cluses, a la comarca del Vallespir